

Patronyme

 Audebert de Montmorillon (), prélat français ;
 Alexandre Audebert (1977-), joueur français de rugby à XV.
 André Étienne Justin Pascal Joseph François d'Audebert de Férussac (1786-1836), naturaliste français ;
 Didier Audebert (ou D.J.F. Audebert ; 1968-), journaliste et écrivain français ;
 Germain Audebert (1518-1598), magistrat et poète français ;
 Jean Audebert (1931-2018), joueur de football français ;
 Jean Baptiste Audebert (1759-1800), illustrateur et naturaliste français ;
 Julien Audebert (1994-), Jockey français ;

Pseudonyme 

 Tristan Audebert (1885-1958), romancier et journaliste français.